Храм пророка Илии на Воронцовом поле — православный храм в Москве. С ноября 2019 года регулярно проводятся богослужения. Имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

История 
Построен в XV веке в честь победы над татарскими войсками. Битва произошла на этом месте 20 июля, в день памяти Илии Пророка. Согласно летописи, первое упоминание об храме датируется 1476 годом. Церковь находилась в селе Воронцово, в сосновом бору. В конце XV века Иван III построил здесь загородный дворец, потому церковь носит статус придворной. В начале XVI века церковь отошла Василию III. 25 марта Василий праздновал день рождения и эта дата совпадала с праздником Благовещения, после этого он построил около храма каменную церковь Благовещения. Она построена с 1514 года по 1516 год итальянским зодчим Алевизом. После 1525 года Василий не посещал церковь, потому храм стал приходским.

В лето 1653 года в Москве наступила засуха, жители устрашились. Алексей Михайлович сказал, что построит храм в честь святого, в день которого польёт дождь. Когда 20 июля 1653 года полил дождь, то Алексей на месте старого храма во имя Илии на Воронцовом поле обустроил новый. Пристроен Ильинский предел. В начале XVIII века церковь Благовещения уничтожили. Её заменили храмом с пятью главами в стиле барокко. В середине того же века построили колокольню на уровне «красной линии», её разобрали во время СССР. В XIX веке церковь дважды подвергалась перестройке.

С 1860-х годов настоятелем Ильинской церкви служил протоиерей Дмитрий Языков (1824—1908), известный духовный писатель, отец литературоведа и библиографа Д. Д. Языкова (1850—1918), директора библиотеки Императорского Московского университета.

В 1929 году храм закрыли, в нём располагался Музей искусства народов Востока. В XXI веке в церкви находилось фондохранилище.

Архитектура 

Церковь состоит из нескольких объемов. Самый маленький, выступающий вперед северный объем был построен в 1654 году в стиле русского узорочья с двумя декоративными шатрами (ныне утраченными). Позже фасад церкви был переделан в русском стиле. Примыкающий к нему с юга бесстолпный пятиглавый четверик был построен в 1702 году и украшен наличниками в стиле московского барокко. Самый большой объем — пристроенная к церквям с запада огромная трапезная, декорированная в русском стиле.

В XIX веке церковь дважды подвергалась перестройке: в 1840 году, по проекту архитектора Козловского и деньгам купцов братьев Усачёвых, и в 1870 году, на деньги купца Г. И. Хлудова. В 1876—1878 годах архитектор П. П. Зыков пристроил к церкви трапезную и колокольню (которая ныне утрачена).

После закрытия храма в 1929 году здесь находился Музей искусства народов Востока, при котором храм был вновь перестроен под нужды музея.

Примечания 

Православные храмы Москвы
Здания и сооружения Воронцова Поля
Москва
Москва